Ку́рочкин (Курочкина) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Курочкин, Алексей Викторович (род. 1971) — игрок в хоккей с мячом.
 Курочкин, Алексей Иннокентьевич (1911—1978) — советский военачальник, генерал-майор авиации.
 Курочкин, Андрей Михайлович (1770—1842) — русский кораблестроитель.
 
 
 
 Курочкин, Вячеслав Павлович (род. 1975) — российский хоккеист, тренер.
 Курочкин, Георгий Иванович (1875—1958) — санитарный врач, основоположник санитарного дела в Ярославле.
 Курочкин, Евгений Николаевич (1940—2011) — советский и российский палеоорнитолог.
 Евтихий (Курочкин) (1955—2022) — епископ Русской православной церкви.
 Курочкин, Ефрем Георгиевич (1921—1986) — Герой Советского Союза.
 Курочкин, Игорь Валентинович (род. 1968) — российский военачальник, заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе, контр-адмирал.
 
 Курочкин, Кристоф (род. 1966) — французский актёр.
 
 Курочкин, Михаил Алексеевич (1907—1995) — советский военачальник, генерал-майор.
 Курочкин, Никанор Илларионович (1887—1967) — советский стекольный мастер.
 
 Курочкин, Олег Евгеньевич (род. 1971) — российский и эстонский футболист, тренер.
 Курочкин, Тимофей Петрович (1909—1943) — старший сержант, Герой Советского Союза.
 Курочкин, Юрий Михайлович (1913—1994) — советский писатель-фантаст, геодезист и краевед.



См. также